Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Jaszkiewicz – polski inżynier informatyk
 Bolesław Jaszkiewicz – polski oficer